Příjmení Lhotský nosí více významných osobností:

 Alexander Lhotský (* 1975) – český hokejový obránce
 František Lhotský (1884–1954) – český podnikatel, producent Hašlerek
 Ignác Jan Lhotský (1794–1883) – český politik
 Jiřina Lhotská (* 1947) – česká herečka, dramaturgyně a pedagožka
 Vladimír Lhotský (1903–1942) – český inženýr, radioamatér a odbojář popravený nacisty
 Zdeněk Lhotský (* 1956) – český výtvarník